Un minuto para ganar o Minuto para ganar puede referir a los siguientes programas de televisión:
 Un minuto para ganar (Chile), es un concurso chileno emitido por TVN (2011-2015) y Chilevisión (2022).
 Un minuto para ganar (Colombia), es un concurso colombiano emitido por Caracol Televisión (2010-2012) y Citytv (2014).
 Un minuto para ganar Kids (Colombia), es un concurso colombiano emitido por RCN (2015)
 Un minuto para ganar (Costa Rica), un programa de televisión Costarricense emitido por Teletica.
 Minuto para ganar (Argentina), un programa de televisión argentino emitido por Telefe.
 Minuto para ganar (Uruguay), un programa de televisión uruguayo emitido por Teledoce.
 Minuto para ganar (Venezuela), un programa de televisión venezolano emitido por Televen.
 Minuto para ganar (Estados Unidos), un programa de televisión estadounidense en inglés (2010-11) y español (2012-) emitido por NBC (2010-11, inglés) y MundoFOX (2012-, español)
 Minuto para ganar (El Salvador), un programa de televisión salvadoreño emitido por Canal 6.
 Un Minuto para ganar (Ecuador), un programa de televisión ecuatoriano emitido por Gamatv.
 Minuto para ganar VIP, programa de televisión mexicano producido por Televisa. Transmitido originalmente por el Canal de las Estrellas en 2013, y retransmitido en 2014.